Een regio van Tanzania, zie Mwanza (regio)
 De hoofdstad van de regio, zie Mwanza (Tanzania)
 Een district van Malawi, zie Mwanza (district)
 De hoofdstad van het district, zie Mwanza (Malawi)